I ty zostaniesz Indianinem – powieść dla młodzieży autorstwa  Wiktora Woroszylskiego 
 I ty zostaniesz Indianinem – polski film z 1962, ekranizacja powieści